Farm House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farm House (Urbana, Illinois), NRHP-ID 89001728
 Farm House (Bastrop, Texas), NRHP-ID 78003334